Колменерос има више значења:

 Колменерос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колменерос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колменерос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику